Leo IV van Byzantium (ca.750-780), keizer van Byzantium (775-780)
 Paus Leo IV, paus (847-855)
 Leo IV van Armenië (?-1307), koning van Armenië (1303-1307)